Makarenko (russisch Макаренко) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Makarenko (* 1990), belarussischer Gewichtheber
 Andrij Makarenko (1885–1963), ukrainischer Politiker

 Artjom Wladimirowitsch Makarenko (* 1997), russischer Zehnkämpfer und Hürdenläufer
 Boris Igorewitsch Makarenko (* 1959), russischer Politikwissenschaftler
 Daniel Makarenko (1879–1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Jewgeni Michailowitsch Makarenko (* 1975), russischer Boxer
 Jewhenij Makarenko (* 1991), ukrainischer Fußballspieler
 Serhij Makarenko (* 1937), sowjetischer Kanute

Makarenko steht für:
 (3214) Makarenko, Asteroid des Hauptgürtels
 Kinderheim A. S. Makarenko in Berlin-Johannisthal